Crângu se poate referi la:

 Crângu, Constanța
 Crângu, Teleorman
 Crângu, Vâlcea
 Crângu Nou, Vaslui

 Nume
 (Emilian) Crîngu Ilie Popa (1946, Pitești  2001, București)

Vezi și 
 Crâng (dezambiguizare)
 Crângași (dezambiguizare)
 Crângurile (dezambiguizare)

Toponime românești